Şampiyonluk Ligi (транскр. шампийонлу́к ли́ги), известная вне Турции как Turkish Championship League, иногда Turkish Champions League или TCL (в примерном переводе «лига турецкого чемпионата») — высший уровень соревнований по League of Legends в Турции.

Прошедший в 2014 году первый сезон TCL состоял из трёх чемпионатов: зимнего, весеннего, а также летнего сплита, по результатам которого определялись участники Turkish Grand Finals 2014, где разыгрывалась квота на Международный турнир Wildcard 2014. Каждый сплит TCL 2014 включал регулярный сезон с участием восьми команд, шесть из которых получали путёвки плей-офф, а также становились участниками следующего сплита TCL. Гранд-финал TCL 2014 проходил в формате плей-офф до одного поражения с третьим местом с играми до двух побед и финала до трёх побед. В нём приняли участие четыре лучшие команды из летнего сплита, и такое же число команд из квалификации.

С 2015 года за каждый цикл Чемпионата мира по League of Legends проходит два чемпионата TCL: весенний и летний сплиты, каждый из которых состоит из Турнира продвижения, регулярного сезона и плей-офф. Чемпион весеннего сплита, который проходит с января по апрель, попадает в предварительный раунд Mid-Season Invitational (с 2015 по 2016 год — в групповой этап отборочного турнира IWCI). Победитель проходящего с мая по август летнего розыгрыша TCL становится обладателем путёвки в предварительный раунд Чемпионата мира по League of Legends (до 2016 года — в групповой этап отборочного турнира).

История

Предыстория 
В 2013 году турецкие команды по League of Legends получили возможность заработать путёвку на Season 3 League of Legends World Championship. Квота на отборочный турнир International Wildcard Tournament разыгрывалась вместе с призовым фондом в размере 60 тысяч долларов на турнире Türkiye Şampiyonu, финал которого состоялся 27 июля 2013 года в Кючюк Чифтлик Парке и собрал зрительскую аудиторию в размере 5 тысяч человек. Чемпионом турнира League of Legends Türkiye Şampiyonu 2013 стала команда «Dark Passage».

Плей-офф 
Региональные финалы TCL для отборочных турниров на Чемпионат мира по League of Legends с 2014 по 2016 год проводились исключительно на Улкер Спортс Арене — каждый раз на ней присутствовало около десяти тысяч зрителей.

Футбольные клубы в TCL

Бешикташ (Besiktas e-Sports Club) 
20 января 2015 года футбольный клуб «Бешикташ» заключил договор с квалифицировавшейся в зимний сплит TCL 2015 командой Aces High Esports Club по League of Legends, которая в результате сделки получила название Besiktas e-Sports Club.

Besiktas e-Sports Club стал чемпионом в первом для себя сплите TCL и прошёл отбор на Mid-Season Invitational 2015, где занял последнее место.

Бешикташ (Beşiktaş.Oyun Hizmetleri)

Фенербахче (1907 Fenerbahçe e-Spor)

Галатасарай (Galatasaray Esports)

Список чемпионов

См. также 
 Турецкий Чемпионат по League of Legends 2013
 IWCI
 Отборочные турниры на Чемпионат мира по League of Legends

Ссылки

Примечания 

Турция
Киберспорт в Турции